Лампкин има више значења:
 Округ Лампкин (Џорџија)
 Лампкин (Џорџија)